Димитар Костаров (Ицеро, 25. август 1912 — Скопље, 23. фебруар 1998) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Мис Стон   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Капетан Леши  || Коста (као Димитар Кјостаров)
|-
| 1961. || Мирно лето  || Татко на Верце (као Димитар Кјостаров)
|-
| 1963. || Десант на Дрвар   || Командант Дивизије (као Димитрије Кјостаров)
|-
| 1966. || До победе и даље  || Камџиев
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1998.
Македонски глумци
Југословенски глумци